Puglia steht für:

 italienischer Name von Apulien, Region in Süditalien
 Ortschaft in Arezzo, siehe Arezzo #Liste der Ortschaften im Gemeindegebiet
 Frank Puglia (1892–1975), italienisch-amerikanischer Schauspieler